sroka – gatunek ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae)

Osoby o nazwisku Sroka:
 Anna Sroka – aktorka
 Antoni Sroka – inżynier mechanik, bibliotekarz
 Bronisław Sroka – działacz opozycji w PRL
 Bronisław Sroka – oficer-radiotelegrafista
 Edmund Sroka – polityk
 Grzegorz Sroka – franciszkanin
 Henryk Sroka – teolog
 Iwona Sroka – ekonomistka
Magdalena Sroka (ur. 1979) – policjantka, posłanka na Sejm RP
Magdalena Sroka - polska menedżerka kultury, była dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej
Marcin Sroka – koszykarz
 Rafał Sroka – hokeista
 Wilhelm Sroka – architekt

Zobacz też
 Sroka złodziejka – opera Gioacchino Rossiniego